Encarnação – freguesia del comune di Lisbona, Portogallo
 Encarnação – freguesia del comune di Mafra, Portogallo
 Encarnação – stazione della linea Rossa della metropolitana di Lisbona